|}

Der Ramal Afonso Arinos ist eine historische Eisenbahnstrecke in den damaligen Provinzen Rio de Janeiro und Minas Gerais in Brasilien. Sie verband die EFCB - Linha do Centro mit dem Ramal de Jacutinga.

Geschichte 
Der Ramal Afonso Arinos wurde von der Eisenbahngesellschaft E. F. Rio das Flore 1882 fertiggestellt und verband den Bahnhof von Commercio (Sebastião de Lacerda) an der EFCB - Linha do Centro mit der Region um Santa Teresa (Rio das Flores), im damaligen Distrikt von Valença gelegen. Die Bahnstrecke endete in Três Ilhas und von hier wurden die Passagiere und Güter mit Pferdewagen zur Station von Paraibuna gebracht die an der EFCB - Linha do Centro  lag. Erst 1910 als die Strecke durch die Gesellschaft Estrada de Ferro Central do Brasil übernommen wurde, wurde sie mit dem Ramal de Jacutinga der EFCB - Linha Auxiliar zusammengeführt. Ab 1922 hieß diese Gleisstrecke Ramal de Afonso Arinos und ging von Valença bis Afonso Arinos. 1965 wurde diese Eisenbahnstrecke stillgelegt und später die Gleise entfernt.

Weblinks 
 Historische Karte des Ramal de Afonso Arinos
 Eisenbahnstationen in Brasilien

Rio de Janeiro